Diese Liste gibt einen Überblick über alle Mitglieder des Landtags von Schleswig-Holstein der 10. Wahlperiode (12. April 1983 bis 2. Oktober 1987).

Präsidium 
 Präsident: Rudolf Titzck (CDU)
 Erster Vizepräsident: Kurt Hamer (SPD)
 Zweiter Vizepräsident: Egon Schübeler (CDU)

Zusammensetzung 
Der Landtag setzte sich nach der Wahl vom 13. März 1983 wie folgt zusammen:
 CDU: 39 Sitze
 SPD: 34 Sitze
 SSW: 1 Sitz

Fraktionsvorsitzende 
 CDU-Landtagsfraktion Heiko Hoffmann  bis 15. Dezember 1985  Klaus Kribben  seit 16. Dezember 1985 
 SPD-Landtagsfraktion Björn Engholm

Abgeordnete 

Mitglieder 10. Wahlperiode
 12